Jean Chambige (), architecte français
 Léon Chambige (1853-1914), homme politique français
 Martin Chambiges (ca1460-1532), architecte français
 Pierre Chambiges (mort en 1544), architecte français

Voir aussi 
 Rue Chambiges